Ottmar Hitzfeld (1949-), un entraîneur et ex-joueur de football allemand.
 Otto Hitzfeld (1898-1990), un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme allemand